Porto Alegre város Brazíliában
 Porto Alegre falu São Tomé és Príncipében